El término Lovers on the Sun —en español: Amantes en el sol— puede hacer referencia a:

 «Lovers on the Sun», canción de David Guetta con Sam Martin.
 Lovers on the Sun (EP), extended play de David Guetta.